Fermatova věta může být:

 Velká Fermatova věta – jedna z nejslavnějších matematických vět v historii,
 Malá Fermatova věta – teorém používaný při Fermatově testu prvočíselnosti.